Niemcy:
 Höh – dzielnica Bergneustadt
 Höh – dzielnica Lüdenscheid

Osoby:
 Rainer Höh – niemiecki tłumacz

Zobacz też:
 Höhe